O Grande Prêmio da Malásia de 2007 foi a décima sétima etapa do Mundial de MotoGP de 2007. Aconteceu no final de semana de 19 a 21 de Outubro no circuito de Sepang, em Selangor.

MotoGP

250 cc

125 cc

Malasia
2007
Desporto na Malásia em 2007